Osoby o tym nazwisku:
 Arne Niemeyer – niemiecki piłkarz ręczny
 Frédéric Niemeyer – kanadyjski tenisista, olimpijczyk
 Horst Niemeyer – niemiecki matematyk
 Oscar Niemeyer – brazylijski architekt
 Peter Niemeyer – niemiecki piłkarz

Inne:
 (9246) Niemeyer – planetoida z pasa głównego asteroid